

Wydarzenia 

 Bitwa pod Peluzjum. Armia perska Kambyzesa II podbiła Egipt. Pod władzą Achemenidów znalazł się również Cypr.

Urodzili się 
 Ajschylos, twórca klasycznej tragedii greckiej (zm. 456 p.n.e.).

Zmarli 
 Anaksymenes z Miletu, filozof grecki (ur. 585 p.n.e.)